Il singolare del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sjeng Schalken che ha battuto in finale Christian Ruud 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Mauricio Hadad (primo turno)
 Alejo Mancisidor (semifinali)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Gérard Solvès (primo turno)

 Daniele Musa (secondo turno)
 Christian Ruud (finale)
 Hernán Gumy (secondo turno)
 Nuno Marques (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 1994